Amerikai Egyesült Államok
 Forreston (Illinois)
 Forreston (Mississippi)
 Forreston (Texas)
 Ausztrália
 Forreston (Dél-Ausztrália)